El apellido Baron-Cohen puede referirse a:

 Erran Baron Cohen (en), compositor británico;
 Simon Baron-Cohen, miembro de la British Academy;
 Sacha Baron Cohen, actor inglés.